Eine Königin-Luise-Gedächtniskirche wurde erbaut in

Königsberg, siehe Königin-Luise-Gedächtniskirche (Kaliningrad)
Berlin-Schöneberg, siehe Königin-Luise-Gedächtniskirche (Berlin)
Breslau, siehe Königin-Luise-Gedächtniskirche (Breslau)